Bostar (general), general cartaginès 
 Bostar (comandant a Sardenya), general cartaginès
 Bostar (comandant d'Hispània), general cartaginès 
 Bostar (ambaixador), polític cartaginès